Bonobo peut désigner:

Science
 Le Bonobo (Pan paniscus), une espèce de primates de la famille des Hominidés;
 Bonobo, un composant logiciel de GNOME;

Musique
 Bonobo, producteur, compositeur et DJ anglais;
 Bonoboo, une chanson écrite par Andrée Chedid et interprétée par -M-;

Sociologie
 Une parodie ou déclinaison du terme "bobo"  Bourgeois-bohème  comme bourgeois non bohème;

Commerce
 Bonobo est le nom d'une marque et d'une enseigne de magasins de vêtements creée en 2006 par le Groupe Beaumanoir;

Références